LAN Airlines (voorheen LanChile) was een luchtvaartmaatschappij met als thuisbasis Santiago, Chili. De maatschappij vliegt op bestemmingen in Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Oceanië, en Europa. LAN is samen met TAM samengevoegd tot LATAM Airlines Group en opereert nu onder de naam LATAM. LAN was een van de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen in Zuid-Amerika en heeft verschillende prijzen gewonnen op gebied van comfort. De maatschappij is lid van de oneworld alliantie.

De basis is Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport, Santiago, met hubs op Miami International Airport (MIA) en Jorge Chavez International Airport (LIM), Lima. LAN Airlines en Aerolíneas Argentinas waren de enige Latijns-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die op Oceanië vliegen.

Geschiedenis 
De luchtvaartmaatschappij werd opgericht door de Chileense luchtmachtcommandant Arturo Merino Benitez (waar ook het vliegveld van Santiago naar werd vernoemd) en begon in 1929 als Línea Aeropostal Santiago-Arica. De naam LAN Chile werd in 1932 aangenomen. In 1989 privatiseerde de Chileense regering de maatschappij door de staatsaandelen te verkopen aan Icarosan en Scandinavische luchtvaartmaatschappij Scandinavian Airlines. In 2004 vormde LAN Airlines haar maatschappijen LAN Peru, LAN Ecuador, LAN Dominicana, LANExpress en uiteraard LAN Airlines zelf tot LAN Airlines. Er was nu sprake van één universeel LAN. Uitzondering kwam in 2005 toen LAN Airlines in Argentinië LAN Argentina oprichtte, welke nationale en internationale vluchten naar Argentinië verzorgt.

Sinds 1 augustus 2006 biedt LAN Airlines geen First Class meer aan op haar vluchten. Business Class en First Class zijn nu samen Premium Business Class. Deze Premium Business Class biedt een "full-flat" stoel.

In mei 2006 is LAN Airlines voor de zesde maal verkozen tot de beste Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Ook viel het in de prijzen wat betreft de best bestuurde luchtvaartmaatschappij van Zuid-Amerika.

In 2012 besloten LAN en TAM Linhas Aéreas (TAM) samen verder te gaan onder de naam LATAM Airlines Group.

Vloot 
De vloot van LAN bestond in maart 2016 uit de volgende toestellen

LAN doet codesharing met American Airlines, British Airways en Iberia voor Europese bestemmingen, naar Aziatische bestemmingen met Korean Air, en Australische en Nieuw-Zeelandse bestemmingen met Qantas.

Incidenten
Op 3 april 1961 verongelukte een Douglas DC-3 met 24 personen aan boord, waaronder een aantal spelers van de voetbalclub Green Cross in de Andes. Op 8 februari 2015 zijn resten van dit vliegtuig gevonden.

Externe links 
 Website van LATAM

Oneworld
Chileense luchtvaartmaatschappij